Une munition de calibre 7,62 peut référer à différents standards :

 au 7,62 × 51 mm Otan, munition standardisée de l'OTAN depuis 1954.
 au 7,62 mm Vz 57, produit à partir de 1957 en Tchécoslovaquie.
 au 7,62 mm Vz 52, produit entre 1952 et 1957 en Tchécoslovaquie.
 au 7,62 mm M48, version plus puissante du 7,62 × 25 mm TT.
 au 7,62 mm M43, munition soviétique employée depuis 1953, en particulier pour le fusil d'assaut AK-47. De très loin la plus répandue.
 au .30 Carbine appelé 7,62 × 33 mm, employé par la carabine M1 entrée en service en 1942.
 au 7,62 × 25 mm TT, créé par l'ingénieur Tokarev en 1930.
 au .30-06 Springfield (7,62 × 63 mm), adopté en 1906 par l'armée américaine pour ses fusils et mitrailleuses légères et qui resta leur principale munition jusqu'à son remplacement par le 7,62 × 51 mm Otan.
 au .30-30 Winchester, créé en 1895.
 au 7,62 mm Nagant, créé pour le revolver Nagant 95 en 1895.
 au 7,62 mm Mosin-Nagant, créé à la fin des années 1880 pour le fusil Mosin-Nagant.

Munition